GD eller gd har flera betydelser:

 Gd – kemisk beteckning för gadolinium
 GD – ett skattedistrikt för de som är skattepliktiga i Sverige men är bosatta utomlands, se Gemensamma Distriktet
 GD – en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen, se Generaldirektör
 GD – aktiesymbol på NYSE för ett amerikanskt företag, se General Dynamics
 GD –  en division i den tyska krigsmakten (Wehrmacht) under andra världskriget, se Panzergrenadier-Division Grossdeutschland
 GD – en liberal dagstidning i Gävle och Sandviken, se Gefle Dagblad
 GD – ett "mysterierollspel", utgivet 2005 av RiotMinds, se Götterdämmerung (rollspel)
 GD 165 – en dubbelstjärna i stjärnbilden Björnvaktaren
 GD-ROM – det optiska media SEGA använde i sin spelkonsol Dreamcast
 gd – språkkod enligt ISO 639 för skotsk gaeliska
 .gd – nationell toppdomän för Grenada